Mike Wallace est un joueur américain de football américain.
 Mike Wallace est un journaliste américain.
 Mike Wallace est un historien américain.
 Mike Wallace est un coureur automobile de NASCAR.
 Mike Wallace est un homme politique canadien.